Фудбалска репрезентација Јужне Кореје је национални фудбалски тим који представља Јужну Кореју на међународним фудбалским такмичењима, а под управом је Фудбалског савеза Јужне Кореје.

Јужна Кореја је учествовала на седам Светских првенстава и једини је азијски тим који је успео да стигне до полуфинала, а то је урадила на Светском првенству 2002. када је била домаћин заједно са Јапаном. Два пута је освајала АФК азијски куп (1956, 1960), четири пута је била друга и четири пута трећа.

Резултати репрезентације

Светска првенства

АФК азијски куп

Пријатељске утакмице

Састав репрезентације 

Састав тима за Светско првенство 2018.

Подаци ажурирани 28. јуна 2018, након утакмице са Немачком:

Референце

Спољашње везе 

 Фудбалски савез Јужне Кореје - званичан сајт

Јужна кореја
Фудбал у Јужној Кореји
Репрезентације Јужне Кореје